WAM est un sigle ou un acronyme pouvant faire référence à :
 Warren's Abstract Machine (Machine abstraite de Warren), une machine virtuelle permettant d'implémenter le langage Prolog. 
 Wolfgang Amadeus Mozart
 les expressions anglaises Wait a minute ou What a mess
 Widad Amel de Mostaganem, club algérien de football.

WAM est un code pouvant faire référence à :
 L'aéroport civil d'Ambatondrazaka (Madagascar) selon la codification IATA

Divers 
 Chez Wam
Code